Эльхаджи Пап Джибриль Диав (; 31 декабря 1994, Дакар, Сенегал) — сенегальский футболист, защитник клуба «Рух (Львов)», выступающий на правах аренды за клуб «Лаваль».

Клубная карьера

Ранние годы 
Родился в Дакаре. Футболом начал заниматься в футбольной школе своего отца (Абдулай Диав), где его первыми тренерами стали Амаду Саль Ндама и Папе Шейх Диалло. Затем выступал за популярную в народе детскую команду «Валидан» из квартала Деркль, откуда перебрался в клуб «Жанна д'Арк».

Дебют в Сенегале 
Во взрослом футболе дебютировал в ничейном (0:0) поединке 5-го тура чемпионата Сенегала. А первым голом за «Жанну д'Арк» отличился уже в поединке Второго дивизиона чемпионата Сенегала. В сезоне 2011/12 годов отличился 3-мя голами за взрослую и 2-мя голами за молодежную команду клуба.

В 2012 году президент «Егго» (клуб высшего дивизиона) Абдулайе Туре пригласил его для усиления обороны, где Пап в течение двух лет выступал на позиции левого защитника. Именно в этот период Алиу Сиссе впервые вызвал Диав в олимпийскую сборную Сенегала.

В сезоне 2014/15 годов выступал за команду высшего дивизиона чемпионата Сенегала «Порт Автоном», где провел хороший сезон.

«Гил» 
В 2014 году во время одного из поединков чемпионата Сенегала талантливого защитника заметили скауты «Гила» со второго дивизиона чемпионата Бельгии. Пап Джибриль Диав подписал 1-летний контракт с помощью бывшего игрока Ибрагимы Иоанне Тиама. За новую команду дебютировал 29 декабря 2015 в поединке 20-го тура Первого дивизиона против «Руселаре». В январе 2016 года сыграл еще в двух матчах - против «Антверпена» (1:2) и «Серкль Брюгге» (3:3). В общей сложности в трех матчах провел на поле 26 минут. Причиной редких выступлений первой команды стала игра за молодежную команду клуба.

«Корона» 
В конце января 2016 прибыл на просмотр в «Корону». В феврале 2016 подписал 1-летний контракт с кельцинским клубом. Дебютировал в Экстраклясе 4 марта 2016 в матче против бельского «Подбескидзе» (1:1). Сезон 2015/16 годов завершил с 12 сыгранными матчами. Первым голом в высшей лиге Польши отличился 12 августа 2016 в проигранном матче с гданьской «Лехией» (2:3). В декабре 2016 года продлил контракт с «Короной» до конца июня 2019 года. В сезоне 2016/17 годов провел 16 матчей в Экстраклясе. Регулярные выступления уберегли его от травм, в т.ч. аппендицита, в связи с чем в конце сентября 2016 перенес операцию. В сезоне 2017/18 годов сыграл в 20 матчах польского чемпионата, а 16 февраля 2018 года в матче против «Сандецья» отличился голом (3-3; в этом же матче также отличился автоголом). Кроме того, сыграл в четырех матчах Кубка Польши – в матче 1/8 финала выше указанного сезона с краковской «Вислой» (1:0) отметился единственным голом в дополнительное время, обеспечив «Короне» выход в следующий раунд. В осенней части сезона 2018/19 годов сыграл во всех 20 матчах, забил два мяча: 16 сентября 2018 поединка против «Погонь (Щецин)» (1:1) и 24 ноября 2018 в поединке против «Гурник (Забже)» (4:2).

Выступления во Франции 
В январе 2019 года перешел во французский «Анже», с которым подписал контракт на два с половиной года. Французы заплатили за молодого сенегальца 250 000 евро. Свой первый и единственный матч за «Анже» провел 10 марта 2019 года в поединке 28-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2). В начале следующего сезона отдан в аренду в «Кан», в футболке которого дебютировал 26 июля 2019 в поединке 1-го тура против «Сошо». В сезоне 2019/20 он пять раз сыграл в лиге, где получил красную карточку, и дважды сыграл в Кубке Франции, где отличился одним голом. В следующем сезоне не сыграл ни одного матча за профессиональную команду.

«Жальгирис» 
По прибытии в Литву 24 января 2021 г. было объявлено, что Пап стал игроком «Жальгириса». Получил футболку с 23-м игровым номером. Когда игрок получил предложение от «Жальгириса», он связался со своим другом Мамаду Мбоджем (бывший игрок «Жальгириса»), призвавший его долго не думать и принять предложение клуба. Пропустил начало сезона из-за травмы и дебютировал в команде в 30 апреля 2021 в поединке против алтиусской «Дайнавой». Сенегалец вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. «Жальгирисцы» разгромили соперников со счетом 5:1. 14 мая 2021 года в матче против «Паневежиса» после подачи углового точно пробил головой и отметился единственным голом. «Жальгирисцы» победили паневежчцев со счетом 1:0.

В квалификации Лиги чемпионов сезона 2021/22 годов встречался с «Линфилдом». 6 июля 2021 года в Вильнюсе литовцы одержали победу со счетом 3:1. Ответный матч состоялся 13 июля 2021 года в Северной Ирландии. В нем «жальгирисцы» победили со счетом 2:1. Итоговый результат двух матчей – 5:2 в пользу «Жальгириса», литовский клуб вышел во второй раунд. В другом матче Линфилд провел опасную атаку на 63-й минуте, а после штрафного удара хозяева чуть не забили гол, но Эльхадж выбил мяч рукой с линии ворот. За такой поступок его наказали красной карточкой, а судья назначил 11-метровый пенальти в ворота «Жальгириса».

В первом матче второго этапа против будапештского «Ференцвароша» не смог помочь «жальгирисцам» из-за красной карты. Матч плей-офф состоялся в 27 июля 2021 года в Вильнюсе. Венгры в очередной раз разгромили «Жальгирис». На этот раз результат – 3:1 в пользу венгров. На 92-й минуте Пап Диав головой отправил мяч в ворота и сократил счет до 1:2, но вскоре венгры забили еще один мяч и установил итоговый результат 1:3.

23 октября 2021 года отличился голом в финале Кубка Литвы. «Жальгирис» победил соперников со счетом 5:1 и стал обладателем кубка.

27 октября 2021 года в матче против «Судувы» отметился голом и внес значительный вклад в победу (3:2) столичного клуба.

«Рух (Львов)» 
В конце января 2022 подписал контракт с львовским «Рухом», где получил футболку с 6-м игровым номером. По данным СМИ трансфир сенегальца обошелся во львовскому клубу в 100 000 евро.

Карьера в сборной

Олимпийская сборная 
Пап Джибриль Диав был частью олимпийской сборной Сенегала, вырвавшей золотую медаль в 2015 году на Африканских играх в Браззавиле, Конго. Будучи аутсайдером в группе из 3-х человек, где Гана и Нигерия были фаворитами, Сенегал финишировал 2-м после двух ничьих, опередив Гану (0:0) и Нигерию (1:1). В полуфинале Сенегал победил Конго (3:1), а затем выиграл финал у Буркина-Фасо (3:1).

Во время отборочных матчей в Африканские игры Сенегал выбил Мали (2:2 в первом матче, где Пап Джибриль Диав сравнял счет 1:1 в Бамако, и 1:1 в ответном матче в Мбури, на Стад Каролин Файе).

В ноябре 2015 года во время Кубка африканских наций U-23 в Дакаре Пап Джибриль Диав с Сенегалом финишировал 4-м и, таким образом, упустил возможность квалифицироваться на Олимпийские игры в Рио-2016. Тем не менее, Сенегал сделал показал абсолютный результат на групповом этапе, одержав 3 победы над Южной Африкой (3:1), Тунисом (2:0) и Замбией (1:0).

Национальная сборная 
8 октября 2018 года Пап Джибриль Диав получил вызов в национальную сборную Сенегала. Столкнувшись с выбытием Людовик Сане и Калиду Кулибали, тренер Алиу Сиссе вызвал защитника на два матча против Судана, в рамках 3-го и 4-го тура квалификации КАН 2019 года. Однако на групповом этапе так и не сыграл ни одного матча. За первую команду дебютировал 26 марта 2019 в победном (2:1) товарищеском матче против Мали, однако в настоящее время этот матч так и остался единственным в карьере Папа.

Футболисты Сенегала
Игроки олимпийской сборной Сенегала по футболу
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Жанна д’Арк»
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Лаваль»